Шото има више значења:
 Округ Шото (Монтана)
 Шото (Оклахома)